Ничушкин — фамилия.

 Известные носители
 Ничушкин, Валерий Иванович (род. 1995) — российский хоккеист.
 Ничушкин, Василий Николаевич (1901—1946) — советский военачальник, генерал-майор.